Натуральне число 1481
 1481 рік до нашої ери
 1481 рік нашої ери